Окнино — название населённых пунктов на Украине:

 Окнино () — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Окнино () — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Окнино () — ликвидированное село в Изюмском районе Харьковской области.
 Окнино () — село в Катеринопольском районе Черкасской области.

См. также 
 Окнина () — село в Гайворонском районе Кировоградской области.

Примечания